Renato Curi, calciatore italiano (1953-1977)
Renato Curi Angolana, società calcistica di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara
Stadio Renato Curi, stadio di calcio di Perugia dedicato al suddetto precedentemente nominato Stadio Comunale di Pian di Massiano